Brierly ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelia Brierly (1913–2012), US-amerikanische Architektin
 James Leslie Brierly (1881–1955), britischer Jurist, Professor an der Universität Oxford